Personen
 Gaudenzio Marconi (1841-1885), Italiaanse fotograaf
 Guglielmo Marconi (1874-1937), Italiaanse natuurkundige, uitvinder en ondernemer

Geografie
 Sasso Marconi, Italiaanse gemeente in de provincie Bologna

Overig
 Marconi (metrostation), station van de metro van Rome
 Marconi-antenne
 Marconi Award, Nederlandse radioprijs
 Marconi Company
 Marconi-lamp, elektronenbuis in een radiozender of -ontvanger (ook: radiolamp)
 Marconi Stallions, Australische voetbalclub
 Marconi Union, Britse muziekgroep